Altos Hornos de Vizcaya, empresa siderometal·lúrgica amb seu a Bilbao
 Associació Comercial Africana (del seu nom en neerlandès Afrikaansche Handels-Vereeniging), empresa d'activitats colonials dels Països Baixos a l'Àfrica
 Una història de violència (del seu nom en anglès A History of Violence), pel·lícula estatunidenca dirigida per David Cronenberg
 Atkinsonella hypoxylon virus, virus de les plantes de la família dels Partitiviridae